Ву́лиця Іллі́ Еренбу́рга — назва вулиці у різних населених пунктах України.

 Вулиця Іллі Еренбурга — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Іллі Еренбурга — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей